La Serie B1 2014-2015 si è svolta dal 17 ottobre 2014 al 10 giugno 2015: al torneo hanno partecipato trentasette squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
Le squadre, divise in tre gironi, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate nel girone A e C e ventisei giornate nel girone B; al termine della regular seson:
 La prima classificata di ogni girone è promossa in Serie A2.
 La seconda e la terza classificata di ogni girone hanno acceduto ai play-off promozione, strutturati in quarti di finale (a cui hanno partecipato la peggiore seconda classificata e la terza classificata di ogni girone), semifinali e finale, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare: la vincitrice è promossa in Serie A2.
 Le ultime due classificate del girone A, le ultime quattro classificate del girone B e l'ultima classificata del girone C sono retrocesse in Serie B2.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone A

Girone B 

 II

 II

Girone C

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie A2.
      Qualificata alle semifinali play-off promozione.
      Qualificata ai quarti di finale play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie A2.
      Qualificata ai quarti di finale play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone C

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie A2.
      Qualificata alle semifinali play-off promozione.
      Qualificata ai quarti di finale play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015
 2014-2015